Associação Atlética Bataguassuense foi um clube brasileiro de futebol da cidade de Bataguassu, no estado de Mato Grosso do Sul. Suas cores eram azul e branco.

História 
Primeiro time profissional de Bataguassu, jogou a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense entre os anos de 1987 e 1988.

Ver também 
 Clubes de futebol do Brasil

Clubes de futebol extintos de Mato Grosso do Sul